Norgervaart, canal néerlandais de la province de Drenthe
 Norgervaart, localité néerlandaise le long de ce canal